Als Autorenwerkzeug (englisch help authoring tool, HAT) bezeichnet man Software, mit der Online-Hilfen und andere Informationsprodukte erstellt werden.

Einsatzbereiche 
Autorenwerkzeuge (siehe auch Visuelle Programmierumgebung) werden im Bereich der Technischen Dokumentation genutzt, um verschiedene Informationsprodukte für  verschiedene Zielgruppen (z. B. Anwender, Administratoren, Entwickler) zu erstellen. Auch bei der Content-Erstellung im E-Learning finden sie Anwendung. Beispiele vor allem aus dem Bereich E-Learning sind das ursprünglich neuseeländische Opensource-Produkt exelearning oder LearningApps und Hot Potatoes.

Aufgaben und Funktionen 
Die zentrale Aufgabe besteht darin, Texte und Grafiken zu importieren oder zu erfassen, um diese Daten im gewünschten Ausgabeformat zur Verfügung zu stellen. Dabei wird das Single Source Publishing immer wichtiger, das es ermöglicht, aus einer Quelle verschiedene Informationsprodukte (z. B. Online-Hilfen und Benutzerhandbücher) zu erstellen.

Editor (Software)
Technische Dokumentation